Unikum kan avse:
 Unikum - ensamt i sitt slag
 Unikum - Net – en lärportal för förskolor, grundskolor och gymnasier